La palabra Atea puede referirse a:
Atea, un municipio de España, en Zaragoza.
Atea, una diosa en varias mitologías.
Atea, femenino de ateo, una persona o sociedad que no cree en la existencia de Dios o de dioses: el ateísmo.
 Uno de los nombres comunes de la planta  Alcea rosea en Argentina.